Зайцев, Геннадий Николаевич:
 Зайцев, Геннадий Николаевич (род. 1934) — деятель спецслужб, командир Группы «А» КГБ-ФСБ, генерал-майор.
 Зайцев, Геннадий Николаевич (род. 1938) — директор Федеральной авиационной службы России.